Сурига́о:
 Суригао — город и порт на Филиппинах;
 Суригао — пролив в Филиппинском архипелаге;
 Северный Суригао и Южный Суригао — провинции Филиппин.